

Toponymie 
 Moressée est un hameau belge de la commune de Somme-Leuze

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

Moressée 
 Eugène Moressée, journaliste catholique conservateur, pamphlétaire, et imprimeur (1928-1988)

Moressée-Pichot 
 Sophie Moressée-Pichot, escrimeuse française (1962- )

Homonymie de patronyme
Patronyme français